Крафт-бумага ( — сила) — высокопрочная обёрточная бумага из слабопроваренной длинноволокнистой сульфатной целлюлозы. Производится из древесины в процессе сульфатной варки, также известной как крафт-процесс. Используется для упаковочных целей, а также изготовления бумажных изделий, обязанных быть прочными и износостойкими — гофрокартона, крафт-мешков, пакетов, конвертов, бумажных шпагатов и т. п. Обычно крафт-бумага производится коричневого цвета, однако может быть и отбеленной.

Крафт-бумага была разработана в 1852 году в Соединённых Штатах.

Виды крафт-бумаги:

 бурая, белая или цветная;
 оберточная;
 мешочная;
 крафт-картон.

См. также 
 Целлюлоза
 Гофрокартон

Примечания

Литература 
 ГОСТ 2228-81. Бумага мешочная. Технические условия.
 ГОСТ 8273-75. Бумага обёрточная. Технические условия.

Бумага
Целлюлозно-бумажная промышленность
Упаковочные материалы